Кета может означать:
 Кета — рыба семейства лососёвых.
 Кета (озеро) — озеро на севере Красноярского края.
 Кета (Гана) — город в Гане.
 КЕТА (музыкальный проект) — электронный проект Ильи Лагутенко и Андрея Антонеца.